Vörde bezeichnet:

 eine untiefe Wasserquerung, siehe Furt
 Burg Vörde, ehemalige Burg- und Schlossanlage, siehe Schloss Bremervörde

Vörde ist Namensbestandteil folgender Orte:

 Bremervörde, Stadt in Niedersachsen
 Brevörde, Gemeinde in Niedersachsen
 Calvörde, Gemeinde in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Calvörde (Begriffsklärung)
 Förde (Begriffsklärung)
 Voerde (Niederrhein), Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Vörden
 Vörder Register, Verzeichnis des Erzbistums Bremen
 Vörder See, See in Niedersachsen